Glenmont (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Glenmont (metrostation), een metrostation in de Amerikaanse hoofdstad Washington